Малая — багатозначне слово.

 У фізичній географії — південний край Малайського півострова.
 Узагальнена назва малайських держав на Малайському півострові до появи в 1957 році незалежної Малайської Федерації (після колонізації Малайського півострова Англією територія мала назву Британська Малая)
 В історії «Британська Малая» — узагальнена назва сукупності британських колоній (Стрейтс-Сетлментс), які існували в XVIII–XX ст. і перебували під протекцією Великої Британії формально незалежних Федеральних Штатів Малаї і нефедеративних держав. Пізніше була перетворена в Малайський Союз. У наш час є західною частиною Малайзії. Варто відзначити, що термін «Британська Малая» є чисто умовним, узагальнювальним терміном (подібно «Півдню США» або «Російській Півночі»), введеним для зручності, тому що:
 «Британська Малая» ніколи не становила єдину адміністративну одиницю Британської імперії;
 «Британська Малая» ніколи не мала єдиної адміністрації;
 Термін «Британська Малая» ніколи не використовувалася в офіційних документах.
 Детально див. Історія Малайзії.